Татья́на Ива́новна Калёнкова (21 ноября 1937 — 23 февраля 2021) — советский и российский скульптор, член-корреспондент РАХ (2009). Член СХ СССР (1966; СХР с 1991). Заслуженный художник Российской Федерации (1994). Народный художник Российской Федерации (2016).

Биография 
Родилась 21 ноября 1937 года в Москве в семье дипломата.

Окончила Московскую среднюю художественную школу АХ СССР. С 1958 по 1963 годы обучалась на отделении архитектурно-декоративной пластики в Московском высшем художественно-промышленное училище, её учителями по училищу были А. Д. Древин, Г. А. Шульц, С. Л. Рабинович, В. И. Козлинский, Г.И. Мотовилов, а также Е. Ф. Белашова и  В. Х. Думанян.

С 1960 года Т. И. Калёнкова была постоянной участницей московских, всероссийских и зарубежных выставок, а с 1974 года — всероссийских и международных конференций по скульптуре

Наиболее значимые работы Т. И. Калёнковой, созданные в области скульптурных портретов: скульптора А. Д. Древин (1969), живописца И. А. Старженецкая (1978), художника В. Е. Попков (2007) и скульптора Д. М. Шаховской (2010). В области скульптурных монументальных композиций: «Встреча» (1980), «Ткачихи» (1991), «Якорь» (1992), «Улитка» (1992) и «Памяти павших в Великой Отечественной войне» (2009).
В области скульптурных композиций: «Стихи» (1966), «Стадо» (1968), «Изба» (1969), «А. М. Коллонтай» (1969), «Игра» (1974), «Автопортрет с сестрой» (1988),  «Материнство» (1996—1997), «Утоли мою печаль» (1995), «Шахматы» (1999),  «Музыкант» (2010), «Ангел мой» (2012), «Озеро» (2013), торс «Золотой пляж» (2014). С 1994 по 1999 годы благодаря работе и стараниям Т. И. Калёнковой была воссоздана композиция «Святитель  Пётр с сопровождающими» в Храме Христа Спасителя.

Основные произведения Т. И. Каленковой находятся в Государственном Русском музее, Государственной Третьяковской галерее, а также в музеях и галереях России и в зарубежных коллекциях — Англии, Италии, Германии и Болгарии.

С 1966 года Т. И. Каленкова является членом Союза художников СССР (с 1991 года — Союза художников России). С 1974 по 1996 годы Т. И. Каленкова являлась членом Правления Секции скульптуры МОСХ.

С 2007 года Т. И. Каленкова — доцент кафедры изобразительного искусства Московского городского педагогического университета.

В 2009 году Т. И. Каленкова была избрана член-корреспондентом Российской академии художеств.

В 1994 году Т. И. Каленковой было присвоено почётное звание Заслуженный художник Российской Федерации, в 2016 году — Народный художник Российской Федерации.

Основные работы

Скульптура 

 1966 год — «Стихи» (дерево)
 1968 год — «Стадо» (бронза)
 1969 год — Скульптор «А. Д. Древин» (бронза, СХР)
 1969 год — «Изба» (бронза, ГТГ))
 1969 год — Государственный деятель «А. М. Коллонтай» (кованая медь, ГРМ)
 1974 год — «Игра» (бронза, ГТГ)
 1978 год — Живописец И. А. Старженецкая (дерево)
 1980 год — «Встреча» (Болгария),
 1988 год — «Автопортрет с сестрой» (бронза, ГРМ)
 1991 год — «Ткачихи» (Могилёв)
 1992 год — «Якорь» (Москва)
 1992 год — «Улитка» (Москва)
 1995 год — «Утоли мою печаль» (дерево)
 1996—1997 годы — «Материнство» (дерево)
 1999 год — «Шахматы» (бронза)
 1994—1999 годы — композиция «Святитель Пётр с сопровождающими» (Восточный фасад Храма Христа Спасителя в Москве)
 2007 год — Художник «В. Е. Попков» (дерево)
 2010 год — Скульптор «Д. М. Шаховской» (гипс)
 2010 год — «Музыкант» (дерево)
 2012 год — «Ангел мой» (дерево)
 2013 год — «Озеро» (бронза),
 2014 год — торс «Золотой пляж» (пластик)

Мемориальные доски 
 1983 год — Поэту «А. Т. Твардовскому» (Москва)
 1987 год — Академику Н. В. Мельникову (Москва)
 1992 год — Академику Н. Н. Трапезникову (Москва)
 2010 год — Генералу В. К. Пикалову (Москва)
 2012 год — Герою Советского Союза М. Л. Гуревичу (Москва)
 2012 год — Герою России А. А. Яцкову (Москва)

Награды 

 Орден «Знак Почёта» (1986)

Звания 
 Народный художник Российской Федерации (2016)
 Заслуженный художник Российской Федерации (1994)

Другие награды 
 Золотая медаль РАХ (2002)

Примечания

Литература 
 Государственная Третьяковская галерея: Скульптура XVIII—XX веков / сост. Я. В. Брук, Л. И. Иовлева; Государственная Третьяковская галерея, Красная площадь, : 1998.
 Московские скульпторы : [альбом] / авт.-сост. Л. В. Марц, К. М. Шмакова. — М.: Советский художник, 1986. — 167 с.

Скульпторы по алфавиту
Скульпторы СССР
Выпускники Московского академического художественного лицея
Выпускники МГХПА имени С. Г. Строганова
Преподаватели Московского городского педагогического университета
Члены Союза художников России
Члены Союза художников СССР
Члены Московского Союза художников